U36 ou U-36 peut faire référence à :
 HMS Leith (U36), un sloop-of-war de la Royal Navy ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres